Cristiana Girelli (Gavardo, 23 april 1990) is een voetbalspeelster uit Italië. Ze speelt als aanvaller voor Juventus, en komt sinds 2008 uit in de hoogste competitie in Italië.

Statistieken

Laatste update: juni 2021

Interlands
Girelli speelt sinds 2013 met het Italiaans vrouwenvoetbalelftal, onder andere op het EK in 2017 en het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019.

Italiaans voetballer